Einar Eriksson kan syfta på bland andra:

* Einar Eriksson (1886–1954), svensk författare, journalist och telegrafinspektör
 Einar Eriksson (1903–1979), svensk trädgårdsmästare
 Einar Eriksson (1905–1971), svensk direktör och politiker, socialdemokrat
 Einar Eriksson (1921–2009), svensk tyngdlyftare